The Trespasser - filme (1929) com Gloria Swanson, exibido no Brasil como Tudo por Amor
Dying Young - filme de 1991 protagonizado por Julia Roberts
Tudo por Amor (álbum), álbum de Chitãozinho & Xororó
Tudo por Amor (telenovela)

Desambiguação